FK Sūduva er en litauisk fodboldklub fra Marijampolė. Klubben har været litauiske mestre i 2017, 2018 og 2019.

Holdets farver er grøn og hvid. Klubben har hjemmebane på Hikvision arena (kapacitet 5.000).

Titler 
 A lyga mesterskab (3): 2017, 2018, 2019

 Pokalturnering (3): 2006, 2009, 2019

 Superpokalturnering (4): 2009, 2018, 2019, 2022

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Hvid og rød.

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Donatas Vencevičius 2010–2011
  Virginijus Liubšys 2011–2012
  Darius Gvildys 2012–2014
  Aleksandar Veselinović 2014–2016
  Vladimir Čeburin 2016−2019.
  Saulius Širmelis 2020
  Victor Basadre 2021–2022, 
  Miguel Moreira, (2022)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fksuduva.lt/ 
 Facebook 
 A lyga alyga.lt 
 soccerway 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1968